Diuraphis är ett släkte av insekter som beskrevs av Aizenberg 1935. Diuraphis ingår i familjen långrörsbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Diuraphis